Ženská čtyřhra Internazionali BNL d'Italia 2021 probíhala v první polovině května 2021. Do deblové soutěže římského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwansko-český pár Sie Su-wej a Barbora Strýcová, jehož členky nestartovaly společně. Strýcová ukončila v květnu 2021 kariéru pro těhotenství. Druhá hráčka deblového žebříčku Sie vytvořila nejvýše nasazenou dvojici s belgickou světovou jedničkou Elise Mertensovou. Již ve druhém kole však nestačily na kanadsko-mexické duo a pozdější šampionky Fichmanovou a Olmosovou.

Vítězem se stal nenasazený kanadsko-mexický pár Sharon Fichmanová a Giuliana Olmosová, který ve finále zdolal nenasazené francozsko-české duo Kristina Mladenovicová a Markéta Vondroušová. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5], přestože Mladenovicová s Vondroušovou podávaly v závěru druhého setu na vítězství a měly dva mečboly. Fichmanová s Olmosovou se blízko vyřazení ocitly již ve čtvrtfinále, kde musely odvracet mečboly proti páru Coco Gauffová a Veronika Kuděrmetovová. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a získaly první společnou trofej. Fichmanová na okruhu WTA Tour vybojovala čtvrtý deblový titul a pro Olmosovou to bylo třetí takové turnajové vítězství. Hráčky se přitom dostaly do hlavní soutěže až jako náhradnice po odhlášení páru Ashleigh Bartyová a Jennifer Bradyová.

Pátá hráčka světa ve čtyřhře Francouzka Kristina Mladenovicová si postupem do finále zajistila návrat do čela deblové klasifikace, kde v novém vydání žebříčku vystřídala čerstvou debutantku na této pozici Elise Mertensovou. Sama jako světová jednička zahájila čtvrté období, když naposledy klasifikaci vévodila jeden týden na přelomu února a března 2020.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Sie Su-wej /  Elise Mertensová (2. kolo)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále)
 Nicole Melicharová-Martinezová /  Demi Schuursová (2. kolo)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (semifinále)
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (čtvrtfinále)
  Sü I-fan /  Čang Šuaj (1. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Asia Muhammadová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internazionali BNL d'Italia 2021